GEB est un sigle qui peut désigner :
 Gödel, Escher, Bach : Les Brins d'une Guirlande Éternelle, un livre de Douglas Hofstadter qui a obtenu le prix Pulitzer.

Geb est un nom qui peut désigner :
 Geb, le dieu de la Terre dans la mythologie égyptienne.